Belize
 Big Creek – città portuale
 Canada
 Big Creek – località della Columbia Britannica
 Big Creek (fiume Canada) – fiume del Canada
 Stati Uniti d'America
 Big Creek – fiume, affluente del Saint Francis
 Big Creek – città non incorporata della Contea di Fresno, California
 Big Creek – località della Contea di Shoshone, Idaho
 Big Creek – township della Contea di Oscoda, Michigan
 Big Creek – villaggio della Contea di Calhoun, Mississippi